Sampson steht für:
 Sampson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Miss Sara Sampson, Drama von Gotthold Ephraim Lessing 
 Sampson, Offshore-Kranschiff, siehe Goliath-Klasse
 SAMPSON, Radargerät
 USS Sampson (DDG-102), Zerstörer der United States Navy 
 Alden Sampson Division, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Sampson

Sampson ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sampson (Florida)
 Sampson (Kentucky)
 Sampson (Missouri)
 Sampson (New York)
 Sampson (Pennsylvania)
 Sampson (Tennessee)
 Sampson (Virginia)
 Sampson (Washington)
 Sampson (Wisconsin), im Oconto County
 Sampson (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Sampson County Verwaltungseinheit in North Carolina

geografischer Objekte:
 Sampsons Island Wildlife Sanctuary, Schutzgebiet in Massachusetts

astronomischer Objekte:
 Sampson (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Samson